Ljeskovik est un toponyme qui peut désigner :
Ljeskovik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Ljeskovik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie.